Auriac (Aude)
Auriac (Corrèze)
Auriac (Pyrénées-Atlantiques)
ook:
Auriac-du-Périgord,  Dordogne 
Auriac-Lagast, Aveyron 
Auriac-l'Église,  Cantal 
Auriac-sur-Dropt,  Lot-et-Garonne 
Auriac-sur-Vendinelle,  Haute-Garonne